Die EBS Asset Management Dayton Open 2004 fanden vom 12. bis 17. Januar 2004 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und war mit 40.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 4 Star.

Im Endspiel traf der topgesetzte Karim Darwish auf seinen Landsmann Mohammed Abbas, den er mit 15:12, 15:5 und 15:12 bezwang. Vorjahressieger Anthony Ricketts nahm nicht erneut teil.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Wellings einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2004